Der Name Chigny bezeichnet

 eine Gemeinde im Kanton Waadt, Schweiz, siehe Chigny VD
 eine Gemeinde im Département Aisne, siehe Chigny (Aisne)
 eine Gemeinde im Département Marne, siehe Chigny-les-Roses